Jméno a příjmení Josef Myslivec má více nositelů:

 Josef Myslivec (fotbalista) (* 1939) – český fotbalista
 Josef Myslivec (historik umění) (1907–1971) – právník a historik umění
 Josef Myslivec (politik) – český politik